

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kruh“ beginnt.

Kruh 



Kruhl 
 Kruhl, Georg Heinrich (1798–1870), deutscher Lehrer und Politiker
 Kruhl, Helmut (1928–2011), deutscher Fußballspieler
 Kruhl, Mitja (* 2003), deutscher Basketballspieler

Kruhn 
 Krühne, Alfred (* 1870), deutscher Reichsgerichtsrat

Kruho 
 Kruhöffer, Gerald (1938–2015), deutscher Religionspädagoge
 Kruhöffer, Ludwig (1811–1900), Landtagsabgeordneter Waldeck
 Kruhonja, Katarina (* 1949), kroatische Friedensaktivistin